Petra Kvitová era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Peng Shuai.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Ashleigh Barty con il punteggio di 63-7, 7-64, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Simona Halep (secondo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (semifinale)

 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Madison Keys (primo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Elena Vesnina (terzo turno)

Wildcard 

  Jil Teichmann (secondo turno)
  Duan Yingying (primo turno)

 Wang Yafan (primo turno)

Qualificate 

  Magda Linette (terzo turno)
  Mónica Puig (terzo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)

 Varvara Lepchenko (terzo turno)
 Maria Sakkarī (semifinale)
 Christina McHale (secondo turno)
 Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2017